Schilten steht für:

 Schilten (Film), schweizerischer Film von Beat Kuert (1979)
 Schilten (Roman), Roman von Hermann Burger (1976)
 Schilten, Farbe im schweizerischen Kartenspiel, siehe Laub (Farbe)